Исламово:

Исламово — деревня в Башкортостане
Русское Исламово и Татарское Исламово — деревни в Зеленодольском районе Татарстана
Исламово — упразднённая деревня в Большесосновском районе Пермского края